Nostradamus hat folgende Bedeutungen:

 Nostradamus, französischer Astrologe und Arzt
 Nostradamus (Album), Musikalbum
 Nostradamus (Film), Film
 Nostradamus (Radar), französisches Radarsystem